La Supercoupe des Pays-Bas 2011 () est la vingt-deuxième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le FC Twente aux dépens de l'Ajax Amsterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2011
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Sport aux Pays-Bas en 2011
Football en juillet 2011
Compétition de football à Amsterdam